Bundesrat – organo istituzionale dell'Austria
 Bundesrat – organo istituzionale della Germania
 Consiglio federale – organo istituzionale della Russia
 Consiglio federale – organo istituzionale della Svizzera

Altri progetti